Узнога — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Узнога — деревня в Клецком районе Минской области.
 Узнога — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Узнога — деревня в Кировском районе Могилёвской области.